Soseki ist der Nachname von:

Natsume Sōseki (1867–1916), japanischer Schriftsteller der Meiji-Zeit.
Musō Soseki (auch: Musô Kokushi) (1275–1351), japanischer Zen-Lehrer, Politikberater, Gartengestalter, Kalligraph, Dichter, Begründer der Teezeremonie.